Gambini ist der Familienname folgender Personen:
 Decio Gambini, italienischer Schauspieler
 Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910–1965), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Rodolfo Gambini (* 1946), uruguayischer Physiker